Ґринджоли:

 Ґринджоли — низькі й широкі сани.
 «Ґринджоли» — український музичний гурт з Івано-Франківська. Також відомий як «GreenJolly».

Посилання